Rheinufer steht für:

 Linkes Rheinufer, Gebiet in Deutschland, das im Ersten Koalitionskrieg von Frankreich erobert wurde
 Rechtes Rheinufer, Gegenden in Deutschland, die an dem in Stromrichtung rechten Ufer des Rheins gelegen sind, siehe Rechtsrheinisch